Трофим Филиппович Стаханов (17 сентября 1913 год, село Кирса — 10 февраля 1986 год, село Кирса, Верхнеуральский район, Челябинская область) — комбайнёр Спасской МТС Челябинской области. Герой Социалистического Труда (1952).

Биография 
Родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Кирса. После окончания в 1924 году четырёх классов начальной школы в родном селе стал работать разнорабочим, помощником комбайнёра в колхозе «Красный партизан» Верхнеуральского района. В 1937 году окончил школу механизации сельского хозяйства в Верхнеуральске, после чего работал комбайнёром на Спасской МТС. С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году демобилизовался по болезни и возвратился на родину, где продолжил трудиться комбайнёром, бригадиром тракторной бригады на Спасской МТС.

В 1951 году намолотил 8086 центнеров зерновых на 32 рабочих дня. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1952 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1953—1954 годах был председателем колхоза «Красный партизан» Верхнеуральского района. С 1955 по 1973 года — разнорабочий в том же колхозе.

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1986 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (звание присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1952 года)
 два ордена Ленина (1951, 1952)
 орден Отечественной войны 2-й степени (1985)
 медали СССР

Источники 
 
 Людмила Кулакова,  Хлебных нив золотые герои, Красный Уралец, № 15 (11769), 9 февраля 2013 года
 Лукошникова Р. А., Социокультурное развитие в 1965—1985 гг. (на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областях), стр. 196